Гёнц:

 Гёнц — город на северо-востоке Венгрии в медье Боршод-Абауй-Земплен.
 Гёнц, Арпад (род. 1922) — венгерский государственный и политический деятель, литератор.
 Гёнц, Кинга (род. 1947) — венгерский политик из Венгерской социалистической партии, министр иностранных дел, депутат Европейского парламента.